Sobiesław II (1128-1180) – władca Czech z dynastii Przemyślidów w latach 1173–1178
 Sobiesław II (zm. 1217/1223) – książę z pomorskiej dynastii Sobiesławiców